Een werelduurrecord is een record in verschillende sporten. De houder van het record heeft in zijn sport de grootste afstand afgelegd in 60 minuten.

 Werelduurrecord (atletiek)
 Werelduurrecord (schaatsen)
 Werelduurrecord (wielrennen)
 Werelduurrecord (motorcross)

Zie ook 
 Wereldduurrecord in tennis